Lauri Kivekäs (fennomane)
 Lauri Jaakko Kivekäs